Герцог де Валенсия-де-Кампос — испанский дворянский титул. Он был создан в 1387 году королем Кастилии Хуаном I для инфанта Жуана Португальского (1349—1397), сына короля Португалии Педру I и его метрессы Инес де Кастро. В его честь город Валенсия-де-Кампос был переименован в Валенсия-де-Дон-Хуан.

Герцоги де Валенсия-де-Кампос 
 Инфант Хуан Португальский (1349—1397), 1-й герцог де Валенсия-де-Кампос.
 Супруга — Мария Теллеш де Менезеш, дочь Мартина Альфонсо Телу де Менезеша и Альдонсы Анес де Васконселос, сестра королевы Португалии Леонор Теллеш де Менезеш, супруги короля Португалии Фернанду I. В 1379 году была убита своим супругом Жуаном.
 Супруга — Констанса Энрикес де Кастилия, внебрачная дочь короля Кастилии Энрике II и сеньоры де Альба-де-Тормес. Ему наследовала его дочь от второго брака:

 Мария де Португаль (1381 — ?), 2-я герцогиня де Валенсия-де-Кампос.
 Супруг —  (1357—1417), 1-й граф де Валенсия-де-Дон-Хуан. Графский титул унаследовал их старший сын:

  (? — 1456), 2-й граф де Валенсия-де-Дон-Хуан.
 Супруга — Леонор де Киньонес, вторая дочь сеньора де Луна и Марии де Толедо
 Супруга — Хуана де Суньига. Ему наследовал его старший сын от первого брака:

  (ок. 1420—1475), 3-й герцог де Валенсия-Кампос и 3-й граф де Валенсия-де-Дон-Хуан.

В 1465 году король Кастилии Энрике IV восстановил герцогский титул для Хуана де Акуньи и Португаля, 3-го графа де Валенсия-де-Дон-Хуан (правнука инфанта Жуана Португальского). Во время Войны за кастильское наследство Хуан де Акунья и Португаль находился на стороне Хуаны Бельтранехи, дочери короля Энрике IV, против сестры последнего, инфанты Изабеллы. В 1475 году замок Валенсия-де-Дон-Хуан был осажден и захвачен сторонниками Изабеллы Католички. Во время штурма замка дон Хуан де Акунья и Португаль погиб. После его смерти герцогский титул прекратил своё существование.

См. также 
 Граф де Валенсия-де-Дон-Хуан

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Герцоги Испании